Tuilière est un nom commun et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Une tuilière est un nom commun français, « ouvrière qui fabrique des tuiles ».

Toponyme 

 La Tuilière, commune française du département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Architecture 
 Croix de la Tuilière, croix de chemin située sur la commune française d’Agris dans le département de la Charente ;
 Stade de la Tuilière, stade de football de Lausanne en Suisse ;
 Prison de la Tuilière, prison de la commune de Lonay en Suisse.

Patronyme 
 Tuilière est un patronyme français.

Titre 
 La Tuilière, troisième épisode de la mini série télévisée française Jacquou le Croquant réalisée par Stellio Lorenzi en 1969 pour la Première chaîne de l'ORTF.

Botanique 
 Albizia Rouge de Tuilière, variété d’albizia julibrissin, arbre de la famille des fabacées.

Références 

Patronyme français